Players Championship 2020 – czternasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Turniej ten rozegrany został w dniach 24 lutego – 1 marca 2020 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 385 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 127, 119  Neil Robertson
 132, 130, 122, 108  Judd Trump
 132, 129, 123  Mark Allen
 128  Michael Holt
 123  John Higgins
 122  David Gilbert
 106, 104, 100  Yan Bingtao
 103  Mark Selby
 103  Shaun Murphy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Players Championship 2020 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2020 w Anglii
2020 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe